Ez a lista  Bihar megye községeit sorolja fel a magyar elnevezés ábécésorrendjében.

Hivatkozások

Források 
 
 
 

Ko~zsegek
Románia községei